El término río Jaguari puede referirse a:

Río Jaguari (Río Grande del Sur): río brasileño que recorre el estado de Río Grande del Sur.
Río Jaguari (Río Paraíba do Sul): río brasileño afluente del Rio Paraíba do Sul que recorre el estado de São Paulo
Río Jaguari (Río Piracicaba): río brasileño afluente del Río Piracicaba que recorre los estados de Minas Gerais y São Paulo